Green Pass o Tav Yarok – certificato COVID-19 di Israele
 Green Pass – certificato COVID-19 dell'Unione europea